Ostrovica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ostrovica, un village situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Ostrovica, une localité située dans la municipalité de Lišane Ostrovičke, comitat de Zadar ;
en Serbie
Ostrovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Niška Banja et sur le territoire de la Ville de Niš, district de Nišava ;
Ostrovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška ;
Ostrovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.